Dušan Anđelković – calciatore serbo
 Marko Anđelković – calciatore serbo
 Miodrag Anđelković – calciatore serbo
 Siniša Anđelković – calciatore sloveno
 Slobodan Anđelković – calciatore jugoslavo